Barcelona 92 puede referirse a:

 Juegos Olímpicos de Barcelona 1992
 Barcelona 92, largometraje estrenado en noviembre de 2014
 Barcelona 92, cómic perteneciente a la serie de Mortadelo y Filemón